Того року турнір проводився вперше.

Несіяна Карлінг Бассетт виграла титул, перемігши у фіналі Сенді Коллінз з рахунком 2–6, 6–0, 6–4.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

  Сьюзен Маскарін (2-ге коло)
  Алісія Молтон (1-ше коло)
  Кейт Летем (1-ше коло)
  Луча Романов (1-ше коло)
  Дана Гілберт (1-ше коло)
  Патрісія Медрадо (1-ше коло)
  Енн Вайт (півфінал)
  Пінат Луї (чвертьфінал)

Сітка

Посилання 
 1983 Virginia Slims of Pennsylvania Draw

Virginia Slims of Pennsylvania
Світова чемпіонська серія Вірджинії Слімс 1983